

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Brustlein, (1904-1996), peintre français
 Gilbert Brustlein, (1919-2009), militant communiste et résistant français
 Henri Aimé Brustlein, (1833-1912), sidérurgiste français

Géographie 
Brustlein est un quartier de Mulhouse.

Homonymie
Homonymie de patronyme